ha sido el nombre de tres buques de guerra japoneses:

 El Natsushio, destructor de la Clase Kagerō.
 El Natsushio (SS-523), primer submarino de la Clase Natsushio.
 El Natsushio (SS-584), submarino de la Clase Harushio.